Kröpelin kan avse:

Orter
Kröpelin – stad i Tyskland

Personer
 Hans Kröpelin – flera personer